Об'єкти NGC
Волосся Вероніки (сузір'я)
Галактики